Jirotka ist der Familienname folgender Personen:

 Drahoš Jirotka (1915–1982), tschechischer Eishockeyspieler